Конвой №3123 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у листопаді 1943-го. Був майже повністю знищений підводними човнами.

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук).

До складу конвою увійшли транспорти «Ямафуку-Мару», «Шоко-Мару» (Shoko Maru), «Сіганоура-Мару», «Манджу-Мару» і «Тацугава-Мару». Охорону забезпечували есмінець «Оіте» та переобладнаний канонерський човен «Чоан-Мару №2 Го». 

Загін вийшов із порту 23 листопада 1943-го. Його маршрут пролягав через кілька традиційних районів патрулювання американських підводних човнів і вже в ніч на 24 листопада поблизу островів Ідзу субмарина USS Snapper провела першу і поки що невдалу атаку по конвою. 

28 листопада 1943-го «Чоан-Мару №2 Го» полишив №3123 та рушив назад щоб приєднатись до охорони іншого конвою №3128. А незадовго до завершення тієї ж доби в районі за сім сотень кілометрів на північний захід від Маріанських островів в умовах шторму підводні човни USS Pargo та USS Snook провели по №3123 одну та дві атаки відповідно, проте і на цей раз не вдалось досягнути жодного влучання. Нарешті, за кілька хвилин до опівночі USS Snook дав ще один залп і на цей раз дві з чотирьох торпед потрапили у «Ямафука-Мару» та потопили його, загинуло 60 членів екіпажу.

Ще через годину (вже настало 29 листопада 1943-го) USS Snook провів четверту атаку та уразив «Сіганоура-Мару». Після влучання однієї торпеди останнє ще мало змогу продовжувати шлях, проте менш ніж за годину той самий підводний човен у черговій атаці удруге уразив «Сіганоура-Мару», що й призвело до загибелі судна, яке перевозило винищувачі (у розібраному вигляді), автомобілі та вантаж рису. На цей раз всім членам екіпажу потопленого транспорту вдалось урятуватись. Через годину після фатальної для «Сіганоура-Мару» атаки USS Snook в дію знову вступив USS Pargo, який поцілив та потопив «Манджу-Мару», що йшло з вантажем вугілля, амуніції, продовольства та обладнання. Разом з транспортом загинуло 6 осіб.

На цьому полювання на японські транспорти не завершилось і 30 листопада 1943-го за вісім сотень кілометрів на північний захід від Маріанських островів USS Pargo торпедував та потопив Шоко-Мару, загинули всі 42 члена екіпажу.

1 грудня 1943-го до охорони конвою, в якому на той час залишився лише один транспорт, приєднались тральщики W-22 та W-21, які до того слідували з конвоєм O-107, що рухався з японського порту Саєкі на Палау.

Більше інцидентів під час переходу не сталось і 6 грудня 1943-го «Тацугава-Мару» прибуло на Трук.

Примітки 

3123